Телятников Олексій Леонідович ( 1980) — колишній український футболіст.
 Телятников Леонід Петрович (1951—2004) — офіцер-пожежник, Герой Радянського Союзу.
 Телятников Сергій Олексійович — Заслужений будівельник України, полковник запасу.

російські прізвища